Films:
 No Man's Land (1984), een film uit 1984
 No Man's Land (1987), een film uit 1987 met onder andere Charlie Sheen
 No Man's Land (2001), een film uit 2001

Muziek:
 No Man's Land (platenlabel)
 No Man’s Land, een album uit 2000 van Waldo's People
 No Man’s Land, een nummer van het album This Film's Crap Let's Slash the Seats uit 1995 van David Holmes
 No Man’s Land, een nummer van het album Doing The Dishes uit 2008 van Nits

Overige:
 No Man's Land: Fight for your Rights!, een computerspel
 Een Fort in het Verenigd Koninkrijk met de naam No Man’s Land